Dit is de wereldranglijst voor mannen van januari 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 januari 2016.

Mannen 01